Finlandia Cup steht für folgende Sportwettbewerbe:

 Finlandia Cup (Badminton), Badmintonmannschaftswettbewerb für europäische Sportler
 Finlandia Cup (Skispringen), Skisprungpokal in Finnland